Europese weg 901
 E-nummer 901 (Bijenwas)